TRL er en flertydig forkortelse.

 Lara Croft Tomb Raider: Legend – Et computerspil udviklet af Crystal Dynamics og udgivet af Eidos Interactive.